Partyka est un patronyme polonais.

Artur Partyka (1969-), athlète polonais ;
Natalia Partyka (1989-), pongiste polonaise ;
Katrien Partyka (1973-), femme politique belge.

Patronyme polonais